Karsia Magdolna est une boxeuse de full-contact hongroise.

Elle a participé au championnat du monde de full-contact en 2006.

Elle fut vaincue en finale par la Française Cindy Orain.

Sportive hongroise
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)